

Geografia
 Romano Canavese – comune italiano nella città metropolitana di Torino
 Romano d'Ezzelino – comune italiano in provincia di Vicenza
 Romano di Lombardia – comune italiano in provincia di Bergamo
 Romanò Brianza – frazione di Inverigo in provincia di Como

Onomastica
 Romano – nome proprio di persona italiano maschile
 Romano – cognome italiano

Persone

Romano 

 Romano (floruit 363-377) – funzionario romano, comes Africae
 Romano (m. 470) – senatore romano
 Romano (... – 596) – esarca d'Italia fra il 590 e il 596 (o il 597)

Romanò 
Andrea Romanò (1993) – calciatore italiano
Angelo Romanò (1920-1989) – politico e scrittore italiano
Antonio Romanò (1897-?1917) – combattente italiano
Attilio Romanò (1975-2005) – imprenditore italiano, vittima della camorra
Barbara Romanò – tennista italiana
Carlo Romanò (1789-1855) – vescovo italiano
Sergio Romanò (1949) – doppiatore italiano

Altro
 Romano – persona appartenente all'antico popolo dei Romani
 Romano – aggettivo maschile di pertinenza di Roma e provincia
 Romano – relativo ai Romani, abitanti della città di Roma
 Dialetto romanesco o romano – dialetto di Roma
 Romano – il peso della Stadera o bilancia romana
 Robert Romano – personaggio della serie televisiva E.R. - Medici in prima linea

Pagine correlate
 La romana
 Romana (disambigua)
 Romani
 San Romano

Altri progetti